Algernon Freeman-Mitford, I barone Redesdale – diplomatico e scrittore inglese
 David Freeman-Mitford, II barone Redesdale – nobile e ufficiale inglese
 Deborah Vivien Freeman-Mitford – nobile britannica
 Jessica Lucy Freeman-Mitford – scrittrice, giornalista e attivista britannica
 Nancy Freeman-Mitford – scrittrice e biografa britannica